Het orgel in de Sint-Lambertuskerk te Helmond is in 1772 gebouwd door de Luikse orgelbouwer Guillaume Robustelly. Hij was de leerling en opvolger van Jean-Baptiste le Picard. Het orgel was gebouwd voor de Abdij van Averbode in Vlaams-Brabant. Pas later, in 1822, is het door A. Graindorge overgeplaatst naar de Sint-Lambertuskerk. Het orgel had origineel 4 klavieren en een aangehangen pedaal.

Veranderingen over de jaren
Het Robustelly-orgel is vaak gerestaureerd. De grootste veranderingen vonden plaats in 1862 en in 1974.

Dispositie in 1772

Dispositie in 1862
In 1862 hebben orgelmakers Smits senior en junior het orgel gerestaureerd naar een drieklaviers orgel met een vrij pedaal met 10 stemmen.

Dispositie vanaf 1974
In 1974 hebben de orgelmakers van Verschueren het orgel opnieuw gerestaureerd. Het Positif en Grand Orgue kregen weer het gezicht van 1772 terug terwijl het borstwerk en het pedaal maar geringe veranderingen ondergingen.

Externe link
 Het orgel op www.lambertusconcerten.nl

Nederlands orgel
Cultuur in Helmond